Garba bezeichnet:
 Garba (Tanz), Volkstanz aus der indischen Region Gujarat
 Garba (Gyaisi), Großgemeinde Garba (呷尔镇) im Kreis Gyaisi, Autonomer Bezirk Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
 Titularbistum Garba, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Garba ist der Familienname folgender Personen:

 Bala Garba-Jahumpa (* 1958), gambischer Politiker
 Binta Masi Garba (* 1964), nigerianische Politikerin
 Haissa Ali Garba (* 1981), nigrische Leichtathletin
 Hamsou Garba (1958–2022), nigrische Sängerin und Komponistin
 Issoufou Boubacar Garba (* 1990), nigrischer Fußballspieler, siehe Issoufou Boubacar
 Joseph Nanven Garba (1943–2002), nigerianischer Politiker
 Nana Aïchatou Garba (1938–2020), nigrische Schauspielerin und Regisseurin, siehe Hadjia Délou
 Seyni Garba (* 1953), nigrischer Offizier und Diplomat
 Yayé Garba (1957–2013), nigrischer Offizier